Cherry Tree Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Tree Hill (Massachusetts)	
 Cherry Tree Hill (Rhode Island)